Delegatura Ambasady RP w Pietropawłowsku (obecnie w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) – polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały Obwód północnokazachstański (pietropawłowski) i Obwód omski.

Delegaci 
 1941-1942 – Witold Płoski, attaché, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Komunistyczeskiej 71 (ул. Коммунистическая), obecnie ul. Magżana Żumabajewa (ул. Магжана Жумабаева).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Pietropawłowsk (Kazachstan)
Pietropawłowsk (Kazachstan)
Stosunki polsko-rosyjskie